Курвиц () — эстонская фамилия.

Известные носители 
 Курвиц, Лирика Васильевна (1929—2013) — советская волейболистка.
 Курвиц, Антс (1887—1943) — эстонский военачальник.
  (1954—2017) — эстонский поэт.
  (1891—1962) — эстонский военачальник.
 Курвиц, Джастин — американский композитор.
 Курвиц, Оскар (1888—1940) — эстонский военный.
 Курвиц, Рауль (род. 1961) — эстонский художник.
 Курвиц, Роберт (род. 1984) — писатель и сценарист, сын Рауля Курвица.